Název Park Ridge se může vztahovat k více místům:

v Austrálii:
 Park Ridge (Queensland) – předměstí Logan City v Queenslandu

ve Spojených státech amerických:
 Park Ridge (Illinois) – předměstí Chicaga v Illinois
 Park Ridge (New Jersey) – borough (obec) v okrese Bergen v New Jersey
 Park Ridge (Wisconsin) – vesnice v okrese Portage ve Wisconsinu